Havanna steht für:

 Havanna, Hauptstadt von Kuba
 Havanna (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Sydney Pollack (1990)
 Havannakaninchen, eine Hauskaninchenrasse
 Havanna-Zigarre, siehe Habano

Siehe auch:
 Ernstfall in Havanna, Schweizer Filmkomödie von Sabine Boss (2002)
 Habana
 Havana
 Havanna – Die neue Kunst, Ruinen zu bauen, deutscher Dokumentarfilm
 Havanna Blues, Film von Benito Zambrano (2005)
 Todesgrüße aus Havanna, Actionthriller von Buzz Kulik (1987)
 Unser Mann in Havanna